Хмелевичи — название населённых пунктов в России:

 Хмелевичи — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Хмелевичи — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Хмелевичи — деревня в Одоевском районе Тульской области.